Roland Bond, švedski hokejist, * 27. junij 1944, Švedska.

Bond je v švedski ligi dvanajst sezon igral za klub Leksands IF, s katerim je tudi osvojil tri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1972/73, 1973/74, 1974/75, po eno sezono pa je igral še za kluba BK Kenty in Mora IK.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Statistika kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 5
| 8
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| BK Kenty
| Švedska 2. liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 5
| 4
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 3
| 5
| 8
| +20
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 7
| 4
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 24
| 4
| 5
| 9
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 38
| 2
| 8
| 10
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 4
| 8
| 12
|
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 9
| 5
| 14
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 26
| 12
| 24
| 36
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 292
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti BK Kenty
Hokejisti Mora IK